Delfim Moreira da Costa Ribeiro, president van Brazilië van 1918 tot 1919
 Delfim Moreira (Minas Gerais), een Braziliaanse gemeente in de deelstaat Minas Gerais
 Delfim Moreira (atleet), een Portugees marathonloper